Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurden zwei Wettbewerbe im Hockey vom 7. bis zum 14. Oktober ausgetragen.

Jedes Nationale Olympische Komitee (NOC) durfte maximal pro Geschlecht eine Mannschaft in einer der Mannschaftssportarten (Hockey, Beachhandball, Hockey, und 7-er Rugby) stellen. Das Gastgeberland war hiervon nicht betroffen.

Jungenturnier 
Alle Uhrzeiten sind nach Mitteleuropäischer Zeit angegeben.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Abschlussplatzierungen

Mädchenturnier 
Alle Uhrzeiten sind nach Mitteleuropäischer Zeit angegeben.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Platzierungsspiele

Crossover

Spiel um Platz 7

Spiele um Platz 5

Abschlussplatzierungen

Weblinks 

 Hockey auf der Internetseite der Jugendspiele 2018

Hockey
2018
Hockey 2018
Hockeywettbewerb in Argentinien